Кула́нж-ла-Віне́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 11 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 326 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 811,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Куланж-ла-Вінез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куланж-ла-Вінез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна